El término fossa puede referirse a:

 Fossa (Italia), municipio situado en el territorio de la Provincia de L'Aquila, en Abruzos, (Italia).
 Fossa (nomenclatura planetaria), depresión poco profunda, largo y estrecha.
 Fossa fossana, euplérido endémico de Madagascar
 Cryptoprocta ferox, otro euplérido endémico de Madagascar